Алабино — топоним в России:

Населённые пункты
 Алабино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Алабино — посёлок городского типа Московской области 1939—2004 гг. (дачный посёлок), объединённый с деревней Алабино в 2004 году.
 Алабино — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.

Прочее
 Алабино — платформа Киевского направления Московской железной дороги в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Алабино — полигон Вооружённых сил Российской Федерации.

См. также 
 
 Петровское-Алабино